FPM est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 flash par minute, une unité mesurant la fréquence de clignotement d'une lampe ;
 Fantastic Plastic Machine, un musicien et DJ japonais ;
 , un format de mémoire vive;
  (où FPM signifie FastCGI Process Manager), une interface SAPI permettant la communication entre un serveur Web et PHP ;
 , un site de gestion des items ;
 , un fonds d’investissement qatari ;
 , un mouvement politique révolutionnaire ;
 , une méthode de calcul en dynamique des fluides ;
 , voir fluoroélastomère.